La Coupe des champions d'Océanie 1987 est la toute première édition de la Coupe des champions d'Océanie. Elle met aux prises les champions des différentes nations affiliées à l'OFC, lors d'un tournoi à élimination directe, organisé en , à Adélaïde, en Australie.

La compétition est remportée par le club australien d'Adélaïde City FC, qui a le double avantage de jouer à domicile et d'être qualifié directement pour la finale, où il bat les Néo-Zélandais d'University-Mount Wellington AFC, qui étaient quant à eux, dispensés de tour préliminaire.

Participants 
  Adélaïde City FC - Champion d'Australie 1986
  University-Mount Wellington AFC - Champion de Nouvelle-Zélande 1986
  Rangers Honiara - Champion des Îles Salomon 1986
  Guria FC - Champion de Papouasie-Nouvelle-Guinée 1986
  Ba FC - Champion des Îles Fidji 1986
  CA Saint-Louis - Champion de Nouvelle-Calédonie 1986
  AS Jeunes Tahitiens - Champion de Polynésie française 1986
  Tafea FC - Champion de Vanuatu 1986
  Van Koror - Champion de Palau 1986

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Phase finale

Vainqueur

Liens

Liens internes 
 Coupe des champions d'Océanie
 Coupe d'Océanie des vainqueurs de coupe 1987

Liens externes 
  oceaniafootball.com.
  Page sur le site RSSSF

Ligue des champions de l'OFC
Football en 1987